Gagge kan syfta på:

 Gagge (adelsätt) – en dansk uradelssläkt
 Gagge (udde) – en udde i Antarktis

Personer
 Carl-Magnus Gagge (född 1951), svensk museiman
 Gustaf Gagge (1873–1947), svensk elektroingenjör
 Lars Gagge (1907–1982), en svensk målare
 Rudolf Gagge (1834–1912), en svensk bankdirektör och tecknare